L'Apocalypse des animaux est une section du Livre d'Hénoch, plus précisément référencé par 1 Hén 85-90.

Ce titre a également été utilisé :
 Par Frédéric Rossif pour sa série documentaire L'Apocalypse des animaux
 Par Vangelis pour son album L'Apocalypse des animaux, qui constitue la bande originale de la série documentaire

Références